Osoby o nazwisku Łobanow:
 Anton Łobanow – rosyjski pływak
 Jewgienij Łobanow – rosyjski hokeista
 Jurij Łobanow – radziecki kajakarz, olimpijczyk
 Wasilij Łobanow – rosyjski kompozytor i pianista
 Władimir Łobanow – rosyjski łyżwiarz szybki, olimpijczyk